Педа́н () — украинская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Педан, Адольф Мелентьевич (1936—1999) — советский и украинский художник, художник-мультипликатор.
 
 Педан, Андрей Михайлович (род. 1993) — российский профессиональный хоккеист.
 Педан, Галина Алексеевна (род. 1983) — киргизская легкоатлетка.
 Педан, Руслан Михайлович (род. 1994) — российский профессиональный хоккеист.

Топоним 
 Педан — старое название горы Ливадийская.